Ярослав Ярославович Зубик ( 26 березня 1965, м. Львів) — старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування.

Біографія 
У 1982 р. Закінчив Київську фізико-математичну школу-інтернат та вступив на 1 курс факультету прикладної математики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на спеціальність «Прикладна математика». Під час навчання в університеті на другому курсі був призваний на службу до лав Збройних Сил СРСР у Демократичну республіку Афганістан. Був нагороджений бойовою медаллю «За відвагу» також іншими медалями СРСР, ДРА та України. Після служби продовжив навчання в університеті, який закінчив у 1989 р.

З серпня 1989 р. працює в Національному університеті водного господарства та природокористування на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента, старшого викладача. Займається науковою роботою за темою «Моделювання водного режиму меліорованих земель».

Опубліковано понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Викладацька діяльність 
Викладає наступні дисципліни:
інформатика та програмування;
 програмування;
 програмне забезпечення розв'язання ГІС-задач;
 сучасні програмні засоби роботи на ЕОМ;
 числові методи;
 математичне програмування;
 математична статистика;
 операційні системи;
 основи побудови трансляторів та компіляторів;
 теорія інформації;
 інтелектуальний аналіз даних.

Посилання 
 Зубик Ярослав Ярославович

Науковці Національного університету водного господарства та природокористування
Нагороджені медаллю «За відвагу»
Учасники Афганської війни (1979—1989)